Barite (englisch für das Mineral Baryt) bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barite (Idaho), im Blaine County
 Barite (Montana), im Missoula County

Sonstiges:
 Barite Hill Number 1, Mine im Sierra County, New Mexico
 Barite Mine, Mine im Humboldt County, Nevada